Elkdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkdale (Colorado)
 Elkdale (New York)
 Elkdale (Pennsylvania)